PDB puede referirse a:

 Pak Data Base Base de datos académica de Pakistán. 
 Protein Data Bank  base de datos de la estructura tridimensional de las proteínas y ácidos nucleicos
 Chess Problem Database Server (PDB Server), un servidor de 140.000 problemas de ajedrez.
 Partei der deutschsprachigen Belgier, partido de los germanófilos de Bélgica.
 President's Daily Brief
 1,4-Diclorobenceno (paradiclorobenceno).
 pdb, depurador de Python.
 Base de datos de passwords (por ej. en  unix/linux)
 Código de aeropuertos de IATA del aeropuerto civil de Pedro Bay, Alaska. 

.pdb es un formato de archivo informático usado:
 como un contenedor para las bases de datos en Palm OS. 
 program database, formato propietario de Microsoft que contiene símbolos usados en la depuración de código nativo Windows.
 formato de e-books del sistema operativo Palm OS usado en dispositivos Palm.
 para almacenar estructuras del Protein Data Bank.